Соревнования в скелетоне среди женщин на чемпионате мира по бобслею и скелетону 2017 проходили 24 и 25 февраля 2017 года.

Результаты 
1 заезд прошёл 24 февраля. Второй заезд должен был пройти в этот же день, но был отменён из-за снега. 3 и 4 заезд прошли 25 февраля.

Источники 
 График заездов
 Стартовый лист
 Результаты 1 и 2 заездов
 Результаты 3 и 4 заездов

Ж